Welser bezeichnet:

 Welser, eine Augsburger und Nürnberger Kaufmannsfamilie

Welser ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Welser (1891–1978), deutscher Priester und Schriftsteller
 Daniel Welser (* 1983), österreichischer Eishockeyspieler
 Edith von Welser-Ude (* 1939), deutsche Politikerin (SPD), Fotografin, Autorin und Fernsehmoderatorin 
 Franz Welser-Möst (* 1960), österreichischer Dirigent
 Horst Welser (1926–2012), deutscher Architekt
 Howard Welser, US-amerikanischer Soziologe und Hochschullehrer
 Karl Welser (1528–1587), Landvogt der Markgrafschaft Burgau, Geheimrat und Oberkämmerer
 Klaus von Welser (1942–2014), deutscher Germanist und Aphoristiker
 Kurt Welser (1929–1965), Mitglied des Befreiungsausschusses Südtirol
 Maria von Welser (* 1946), deutsche Fernsehjournalistin und stellvertretende Vorsitzende von UNICEF Deutschland
 Philippine Welser (1527–1580) Augsburger Patriziertochter, Ehefrau von Erzherzog Ferdinand II. von Habsburg
 Rudolf Welser (* 1939), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Sabina Welser, deutsche Verfasserin eines Kochbuchs

Sonstiges:
 Welser Profile, österreichisches Unternehmen
 Mount Welser, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Wels